Електроніка:

 Електроніка (наука) — наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і методи створення електронних приладів і пристроїв для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки та зберігання інформації.
 Електроніка (продукція) — (збірн., розм.) електронні пристрої — клас пристроїв, у яких відбувається перетворення електромагнітної енергії, для передачі, обробки та зберігання інформації.
 Електроніка (промисловість) — галузь техніки, яка займається розробкою, виробництвом і застосуванням електронних та іонних приладів;
 Електроніка (музичний стиль) — узагальнюючий термін широкої групи електронних стилів.

Торгові марки 
 Електроніка (торгова марка) — торгова марка побутової електронної техніки, що випускалася в радянський час різними заводами, що відносяться до відомства Мінелектронпрома.
 Електроніка (телевізор)
 Електроніка (магнітофон)
 Електроніка (відеомагнітофон)
 Електроніка (акустична система) — серії побутових і професійних акустичних систем.
 Електроніка (підсилювач) — серії побутових і професійних підсилювачів.
 Електроніка (еквалайзер)
 Електроніка (програвач)
 Електроніка (навушники)
 Електроніка — марка електронних годинників (див.:Електронний годинник СРСР).
 Електроніка (комп'ютери) — серія калькуляторів і комп'ютерів.
 Електроніка (музичний інструмент) — серія електромузичних інструментів.
 Електроніка (ігри) — серія радянських мікропроцесорних ігор, що включає як кишенькові, так і настільні електронні ігри, рухливі роботи, музичні інструменти і т. д.
 Електроніка — нижньогородський регіональний холдинг

Інше 
 Електроніка — назва футбольного клубу «Волга» з Нижнього Новгорода в 1998—2003 роках.

Див. також 
 Електронік (значення)